Les Îles est le titre de plusieurs œuvres et le nom de plusieurs toponymes :

Toponymes
 Les Îles (Sion), un espace vert près de la ville de Sion ;
 Les Îles (Metz), quartier au nord-ouest de la ville de Metz ;
 Les Îles (Brissogne), localité sur la commune de Brissogne ;
 Une zone partagée par les communes de Gressan, Brissogne, Pollein, Quart, Nus et Saint-Marcel, en Vallée d'Aoste, constituant également la réserve naturelle du même nom.

Autres
 Les Îles, un essai de Jean Grenier
 Les Îles, un film français d'Iradj Azimi, sorti en 1979
 Les Îles, un court-métrage français de Yann Gonzalez, sorti en 2017

Voir aussi 
 Île